«Желание» () — итальянский кинофильм, вышедший на экраны в 1946 году. Режиссёр Роберто Росселлини начал работу над лентой в 1943 году, однако из-за войны был вынужден остановить съёмки, а затем и вовсе забросил фильм, переключившись на другие проекты. Картина была закончена уже после окончания войны режиссёром Марчелло Пальеро.

Сюжет 
Молодая женщина Паола после переезда из родной деревни в Рим и короткого периода работы швеёй вынуждена зарабатывать на жизнь проституцией, обслуживая состоятельных людей. Такое существование опостылело ей. Это чувство особенно усиливается, когда она встречает доброго и обходительного цветочника Джованни. Опасаясь, что тот узнает род её занятий, и желая начать всё с чистого листа, Паола возвращается к родным, чтобы «очиститься» и дождаться приезда любимого. Однако семья встречает её прохладно, поскольку по деревне давно ходят слухи о её образе жизни. К тому же один из местных жителей начинает шантажировать девушку, добиваясь близости в обмен на обещание ничего не рассказывать Джованни...

В ролях 
 Элли Парво — Паола Превитали
 Росвита Шмидт — Анна Превитали Манчини, сестра Паолы
 Массимо Джиротти — Нандо Манчини, муж Анны
 Карло Нинки — Джованни Мирелли
 Франческо Гранжаке — Риккардо
 Лиа Корелли — Элена
 Джованна Скотто — Эльвира Превитали, мать Паолы и Анны
 Юччи Келлерман — Лиа
 Спартако Конверси

Литература

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы Италии
Проституция в фильмах
Фильмы Италии 1946 года